Штедтен () — топоним, встречающийся в Германии:

 Штедтен — деревня в земле Саксония-Анхальт, входит в район Мансфельд-Зюдгарц.
 Штедтен — деревня в земле Тюрингия, входит в район Ваймарер.
 Штедтен-ам-Эттерсберг — деревня в земле Тюрингия, входит в район Ваймарер.
 Штедтен-андер-Гера — деревня в земле Тюрингия, входит в район Эрфурт.
 Штедтен-андер-Ильм — деревня в земле Тюрингия, входит в район Ваймарер.

См. также 
 Штеттен (значения)